Юэн Добсон () — канадский гитарист, исполняющий музыку в стиле фингерстайл и акустический метал, использующий различный набор техник игры на акустической гитаре. При записи новых композиций сотрудничает с независимом лейблом CandyRat Records. Его музыка многое унаследовала у блюграсса, классики, фолк-музыки, техно, метала, а также транса.

Юэн Добсон является обладателем множества наград по классической и акустической гитарной музыке, включая первые призы в музыкальном фестивале Burlington Rotary Fall, музыкальном фестивале Pickering Rotary 1996 и 1998 годов, а также стипендии D`Addario от музыкального фестиваля Kiwanis, которая дается лучшему классическому гитаристу, участвующему в конкурсе. Юэн занял первое место в пятых ежегодных соревнованиях по фингерстайлу Annual Canadian Fingerstyle Guitar Competition. Спустя три месяца после этого он занял третье место в 38 ежегодном конкурсе Annual International Fingerstyle Guitar Competition в  (штат Канзас), а сразу после этого — первое место в категории «акустическая гитара» в четвёртом ежегодном соревновании Annual Montreal Guitar Grand Prix.

В 1993 году Юэну поставили диагноз синдрома дефицита внимания и гиперактивности, обсессивно-компульсивного расстройства и лёгкую форму синдрома Туретта. В поддержку осведомлённости о существовании синдрома Туретта участвовал в благотворительной конференции Tourette’s Syndrome National Conference в Канаде.

Альбомы 
 Guitar (2007)
 The Red Army Love Potion (2008)
 Healthy Obsession (2009)
 Ewan Dobson (2010)
 Ewan Dobson II (2011)
 Ewan Dobson III (2012)
 World Candies (2012)
 Acoustic Metal (2013)
 Acoustic Metal II (2014)
 12 String Guitar (2014)
 Insomnimania (2016)
Little Angels (2019)

Ссылки 
 Сайт лейбла Candyrat Records
 Юэн Добсон в Facebook
 Сайт Юэна Добсона
 Канал Юэна Добсона на  YouTube

Примечания 

Гитаристы Канады
Фингерстайл-гитаристы